Als Satz von Hessenberg werden in der Mathematik folgende Sätze von Gerhard Hessenberg (1874–1925) bezeichnet:

 Der Satz von Hessenberg (Mengenlehre) besagt: Jede unendliche Kardinalzahl ist zu ihrem Quadrat gleichmächtig.
 Der Satz von Hessenberg (Geometrie) besagt: In jeder projektiven Ebene folgt der Satz von Desargues aus dem Satz von Pappos.